Enchanted Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Enchanted Hills (Alabama), im St. Clair County
 Enchanted Hills (Indiana), im Kosciusko County
 Enchanted Hills (Kalifornien), im Napa County
 Enchanted Hills (South Carolina), im Oconee County
 Enchanted Hills (Utah), im Salt Lake County